Karl X. ist der Name folgender Herrscher:

* 1589–1590 Charles I. (Rouen), von der Katholischen Liga zum französischen König ausgerufen
 1654–1660 Karl X. Gustav, König von Schweden
 1824–1830 Karl X. (Frankreich), König von Frankreich